Le Prix Jean-Cocteau correspond à plusieurs prix différents :
 le Prix Jean-Cocteau de poésie, attribué par la Société des poètes français ;
 le Prix Jean-Cocteau, attribué à des films de cinéma.
 le Prix littéraire Cocteau Maisons-Laffitte, qui récompense "un premier ouvrage de fiction récent, quel que soit son genre ou son sujet, dont l’écriture fait montre d’une inventivité mettant en évidence la richesse de la langue française" (description du prix par la ville de Maisons-Laffitte).

Notes et références